Ulak steht für:

 Ulak, ein traditionelles bengalisches Flussfrachtschiff
 Ulak Island (Delarof Islands), eine Insel der Aleuten, Alaska
 Ulak Island (Great Sitkin), eine kleine Insel im Norden der Andreanof Islands, Aleuten

ULAK steht für:
 Urlaubs- und Lohnausgleichskasse in der Bauwirtschaft, siehe SOKA-BAU
 Flugplatz Seweromorsk-1 (ICAO-Code), Militärflugplatz in Nordwestrussland

Abkürzung